Mas Roig (Banyeres del Penedès), masia de Banyeres del Penedès
 Mas Roig (Flaçà), masia de Flaçà
 Mas Roig (Florejacs), msia de Florfefacs
 Mas Roig (Ordis), masia d'Ordis
 Mas Roig (Palafolls), masia de Palafolls
 Mas Roig (Pals), masia de Pals